W Polsce
 Kaczorów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków 
 Kaczorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn
 Kaczorów – gromada